Bobry ist ein polnischer und russischer (Бобры) Ortsname:

Polen:
 Bobry (Ełk), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Bobern (Nordteil), Kreis Lyck, Ostpreußen
 Bobry (Jonkowo), Waldsiedlung in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bobry (Prostki), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Bobern (Südteil), Kreis Lyck, Ostpreußen
 Bobry (Radomsko), Dorf in der Woiwodschaft Łódź
 Bobry (Chorzele), Dorf in der Woiwodschaft Masowien

Russland:
 Bobry (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Schwirblienen, 1938 bis 1946 Mühlenhöh, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Bobry (Moskau), Dorf im Rajon Schtscholkowo,  Oblast Moskau
 Bobry (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Bobry (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd